Stammheim peut faire référence à :

 Stammheim, un film allemand réalisé par Reinhard Hauff et sorti en 1986 ;
 Stammheim, une commune suisse du canton de Zurich créée en 2019 ;
 François-Egon de Fürstenberg-Stammheim (1797-1859), homme politique prussien.